Pen-y-Dinas ( ‚Kopf des Ortes‘) steht für:
 Pen-y-Dinas (Gwynedd), eisenzeitliches Hillfort im Westen von Wales
 Pen-y-Dinas (Conwy), keltische Burganlage bei Llandudno